A Taça Nacional de São Tomé e Príncipe de 2017 foi a 29ª edição do torneio nacional. Foi organizada pela Federação Santomense de Futebol e contou com 37 times na disputa. A equipa do UDRA de Angolares era a detentora do título.

Sistema de Disputa
A competição é disputada em sistema eliminatório em duas chaves, com o vencedor da Ilha de São Tomé enfrentado o vencedor da Ilha do Príncipe na final. Nesta edição, participaram 31 clubes na fase inicial da Ilha de São Tomé. No Príncipe, 6 clubes disputam a chave.

Premiação

Ver Também
Campeonato Santomense de Futebol de 2017

Taça Nacional de São Tomé e Príncipe